Karl Kriebel ist der Name folgender Personen:

* Karl Kriebel (Generalmajor) (1834–1895), deutscher Generalmajor
 Karl Kriebel (General) (1888–1961), deutscher General der Infanterie